Manhunt international 2001 fut la huitième édition du concours mondial de beauté masculine Manhunt international. Le concours se déroula le  à Pékin, la Chine accueillant ce concours pour la première fois. Le nombre de candidats qui se sont présentés à l’élection passa de 35 l’année précédente à 43 cette année. Ce fut Rajeev Singh de l’Inde qui succéda à l’Australien Brett Cameron Wilson.

Résultats

Classement

Récompenses spéciales

Participants

Notes sur les pays participants

Source 
Cet article provient de l’article Manhunt International 2001 de la Wikipédia en indonésien.

Lien externe 
  Site officiel de Manhunt international

2001
2001 en Chine
Pékin